Yuncheng (运城) est une ville du sud de la province du Shanxi en Chine ;
 Le xian de Yuncheng (郓城) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine ;
 Le district de Yuncheng (云城) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme